— полярное сияние. Это словосочетание также может обозначать:

Музыка 
 Aurora Borealis — музыкальный альбом норвежской группы Einherjer, выпущенный в 1996 году.
  — музыкальный альбом американской группы Cloud Cult 
  — американская музыкальная группа, существующая с 1994 года.
 AuroraBorealis - Песня исполнителя Найтивыход

Другое 
 Aurora Borealis, или «Северное сияние» — картина Эдвина Чёрча.
  — художественный фильм (США, Канада, 2005).
 Aurora Borealis — разновидность страза.
  — проектируемый научно-исследовательский дизельный ледокол.
 Aurora Borealis — компьютерная игра в шашки.